Nuno Santos peut faire référence à :

 Nuno C. Santos (1973-), astrophysicien portugais ;
 Nuno Santos (1973-), gardien de but portugais au football ;
 Nuno Santos (1978-), gardien de but portugais au football ;
 Nuno Santos (1980-), attaquant portugais au football ;
 Nuno Santos (1995-), footballeur professionnel portugais ;
 Nuno Ricardo Santos Belchior (1982-), joueur de football de plage portugais ;
 Nuno Santos (1999-), footballeur portugais.

Voir aussi 
 Nuno Espírito Santo (né en 1974), gardien de but portugais au football et manager

Source de la traduction 

Homonymie de personnes